AnadoluJet is een Turkse lowcost-luchtvaartmaatschappij en tevens een dochteronderneming van Turkish Airlines. Haar thuisbasis is op de luchthaven Esenboğa (ESB) in Ankara.

Geschiedenis
De vliegmaatschappij Anadolujet werd door Turkish Airlines opgericht op 23 april 2008. De maatschappij begon met een vloot van vijf vliegtuigen; deze is inmiddels al uitgebreid tot een vloot van 34 stuks.

Vloot
De vloot van AnadoluJet bestaat uit de volgende 34 toestellen (mei 2017):
34 Boeing 737-800

Bestemmingen
Anadolujet vliegt vanaf Ankara Esenboğa en Istanbul Sabiha Gökçen op de volgende bestemmingen (juli 2014):

Binnenlandse bestemmingen|Turkije
Adana (Luchthaven Sakirpasa)
Adıyaman (Luchthaven Adıyaman Airport)
Ankara (Luchthaven Ankara Esenboga)Hub
Antalya (Luchthaven Antalya)
Batman (Luchthaven Batman)
Bodrum (Luchthaven Bodrum Milas) seizoen
Bursa (Luchthaven Bursa)
Dalaman (Luchthaven Dalaman) seizoen
Denizli (Çardak Airport)
Diyarbakır (Luchthaven Diyarbakır)
Elazığ (Luchthaven Elazığ)
Erzincan (Luchthaven Erzincan)
Erzurum (Luchthaven Erzurum)
Gaziantep (Luchthaven Gaziantep Sazgin)
Hatay (Luchthaven Hatay)
Istanboel (Luchthaven Istanbul Atatürk)
Istanboel (Luchthaven Istanbul Sabiha Gökçen) Hub
İzmir (Luchthaven İzmir Adnan Menderes)
Kahramanmaraş (Luchthaven Kahramanmaraş)
Kars (Luchthaven Kars)
Konya (Luchthaven Konya)
Malatya (Luchthaven Erhaç)
Mardin (Luchthaven Mardin)
Muş (Luchthaven Muş)
Samsun (Luchthaven Çarşamba)
Şanlıurfa (Luchthaven Şanlıurfa)
Tekirdağ (Luchthaven Çorlu) 
Trabzon (Luchthaven Trabzon)
Van (Luchthaven Ferit Melen)
Zonguldak (Luchthaven Saltukova)

Internationale bestemmingen

Azië
Turkse Republiek Noord-Cyprus
Nicosia - Luchthaven Ercan
Brussel - Luchthaven Zaventem
 Amsterdam - Luchthaven Amsterdam Airport Schiphol
 Keulen - Luchthaven Köln-Bonn

Externe links
 Officiële website
 Vloot

Turkse luchtvaartmaatschappij
Turkish Airlines
Economie in Ankara